Novak Đoković era il detentore del titolo, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Daniil Medvedev ha sconfitto Alexander Zverev con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Rafael Nadal (semifinale)
 Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
 Daniil Medvedev (campione)
 Alexander Zverev (finale)
 Andrej Rublëv (terzo turno)
 Diego Schwartzman (quarti di finale)
 Matteo Berrettini (secondo turno)
 David Goffin (secondo turno)

 Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
 Milos Raonic (semifinale)
 Karen Chačanov (primo turno)
 Stan Wawrinka (quarti di finale)
 Grigor Dimitrov (ritirato)
 Félix Auger-Aliassime (primo turno)
 Borna Ćorić (secondo turno)
 Alex De Minaur (terzo turno)

Qualificati 

  Marco Cecchinato (primo turno)
  Alejandro Davidovich Fokina (terzo turno)
  Federico Delbonis (primo turno)
  Márton Fucsovics (primo turno)

  Marcos Giron (terzo turno)
  Norbert Gombos (terzo turno)
  Stefano Travaglia (primo turno)

Lucky loser 

  Radu Albot (secondo turno)
  Salvatore Caruso (primo turno)

  Federico Coria (primo turno)
  Laslo Đere (primo turno, ritirato)

Wildcard 

  Benjamin Bonzi (secondo turno)
  Hugo Gaston (primo turno)

  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
  Corentin Moutet (secondo turno, ritirato)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Rolex Paris Masters 2020